Тунджа:

 Тунджа — река в Болгарии.
 Тунджа — община в Болгарии.
 Тунджа — советский 120-мм самоходный миномёт.